YV peut faire référence à :
 Venezuela,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, 
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, 
 Mesa Airlines,

YV est un symbole, qui signifie :
 yottavolt, unité de mesure de force électromotrice

yV est un symbole, qui signifie :
 yoctovolt, unité de mesure de force électromotrice